

Населені пункти та їхні частини
 Адольфув — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Адольфув — село в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Адольфув — частина села Хожешув в гміні Водзеради Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Адольфув — частина села Баранув в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства

Див. також 
 Адольфів (Березівка) — колишній хутір і фільварок, Рівненська область, Дубровицький район

Примітки